

Sigle 
 Partial thromboplastin time  – tempo di tromboplastina parziale
 Peso Totale a Terra – massa a pieno carico
 Porpora trombotica trombocitopenica  – malattia rara 
 
 Poste, telefoni e telegrafi  – Regia Federale Svizzera fino al 1992
 Postes, télégraphes et téléphones  – azienda di stato francese fino al 1991
 Posterijen, Telegrafie en Telefonie – azienda di stato olandese fino al 1989
 Processo Tributario Telematico
 Push-to-talk  – modalità operativa di impiego di apparati di comunicazione
 PTT – Un'azienda petrolifera e gas di stato tailandese

Codici 
 ptt – codice ISO 639-3 della lingua enrekang